2 miejscowości w Polsce: 
 Stasinów – wieś w woj. lubelskim, w pow. radzyńskim, w gminie Radzyń Podlaski 
 Stasinów – wieś w woj. mazowieckim, w pow. wołomińskim, w gminie Tłuszcz
 Stasinów – dawna wieś wchłonięta przez Mińsk Mazowiecki